Madison kan syfta på

 Madison (skivmärke) – ett amerikanskt skivmärke utgivet 1926-1931
 Madison (musikgrupp) – ett svenskt metalband
 Madison (TV-serie) – en kanadensisk TV-serie
 Madison (cykling) – ett stafettlopp

Personer 
 James Madison (1751–1836), USA:s fjärde president

Geografi

Antarktis 

 Mount Madison,

USA 

 Madison, Alabama, ort, Madison County, 
 Madison, Arkansas, ort, Saint Francis County, 
 Madison, Florida, ort, Madison County, 
 Madison, Georgia, countyhuvudort, Morgan County, 
 Madison, Illinois, ort, Madison County, 
 Madison, Indiana, countyhuvudort, Jefferson County, 
 Madison, Kansas, ort, Greenwood County, 
 Madison, Maryland, ort, Dorchester County, 
 Madison, Missouri, ort, Monroe County, 
 Madison, Mississippi, ort, Madison County, 
 Madison, North Carolina, ort, Rockingham County, 
 Madison, Virginia, countyhuvudort, Madison County, 
 Madison, West Virginia, countyhuvudort, Boone County, 
 Madison, Connecticut, ort, New Haven County, 
 Madison, Maine, ort, Somerset County, 
 Madison, Minnesota, countyhuvudort, Lac qui Parle County, 
 Madison, Nebraska, countyhuvudort, Madison County, 
 Madison, New Hampshire, ort, Carroll County, 
 Madison, New Jersey, ort, Morris County, 
 Madison, New York, ort, Madison County, 
 Madison, Ohio, ort, Lake County, 
 Madison, Pennsylvania, ort, Westmoreland County, 
 Madison, South Dakota, ort, countyhuvudort, Lake County, 
 Madison, Wisconsin, delstatshuvudstad, Dane County, 
 Madison, Kalifornien, ort, Yolo County,

Se även 
 Madison County
 Madison Square Garden
 Madison Avenue
 Madisonville